Климент Вангелов Хаджов е български просветен деец от Късното Възраждане в Македония.

Биография 
Роден е през 1878 година в македонския български град Струга. Завършва Скопско българско педагогическо училище с първия му випуск в 1898 година. Работи като главен български учител и училищен инспектор в Ресен. Води борба със сърбоманията в града и затова е арестуван от властите. Осъден е на смърт, но присъдата не е изпълнена.

След като през 1913 година Ресен попада в Сърбия след Междусъюзническата война, поради отказа си да се декларира като сърбин е екстерниран от сръбската власт и се установява в София, България.

Активист е на Стружкото благотворително братство.

Хаджов умира през 1948 година в Радомир, където е изселен от отечественофронтовската власт.

Климент Хаджов има четири деца – Вяра, Благой, Преслав и Георги. Синът на Благой, Климент Хаджов, е професор в Химикотехнологичния и металургичен университет в София.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Струга
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Български учители
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Починали в Радомир
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Климент